Ilha de São Cristóvão (Galápagos)
 Ilha de São Cristóvão (São Cristóvão e Neves)
 Ilha Grande de São Cristóvão — Sergipe, Brasil
 Ilha San Cristóbal (Panamá) — arquipélago de Bocas del Toro

Sao Cristovao